Signe Lund (componist), een Noorse componiste
 Signe Lund-Aspenström, een Zweedse kunstenares